Michał Suchorowski (ur. 1802, zm. 1880) – polski pisarz
 Stanisław Suchorowski (ur. 1902, zm. 1944) – polski miłośnik folkloru, nauczyciel, zbieracz pieśni ludowych oraz kompozytor który badał obrzędy oraz sztukę ludową terenu województwa Świętokrzyskiego.